Северо-Курильское цунами произошло 5 ноября 1952 года около 5 часов утра местного времени и вызвало разрушение нескольких населённых пунктов Сахалинской и Камчатской областей с наибольшим ущербом и человеческими жертвами в городе Северо-Курильске.

В центральных советских газетах и газете «Камчатская правда» (Петропавловск-Камчатский) сообщений о катастрофе не было, интервью вулканолога Александра Евгеньевича Святловского, подготовленное корреспондентом «Камчатской правды» около 8-9 ноября, в печать не пошло. Сведения о жертвах и ущербе оставались засекреченными до начала 1990-х годов.

Землетрясение 
Цунами было вызвано мощным землетрясением, произошедшим в 16:58:20 4 ноября UTC (03:58:20 5 ноября по времени Петропавловска-Камчатского) в Тихом океане недалеко от южной оконечности Камчатского полуострова. Координаты его эпицентра были определены как  с точностью до 50 км. Глубина залегания очага составляла не более 20—30 км. Магнитуда 8,3 по шкале Рихтера, моментная магнитуда 9,0. Разрушения от землетрясения отмечались на 700-километровом участке побережья, от Кроноцкого полуострова на Камчатке до Северных Курил, но были незначительными, так как сила толчков не превышала 7 баллов. Наблюдалось множество повторных толчков постепенно снижающейся частоты и силы: в период с 4 по 10 ноября сейсмической станцией в Петропавловске-Камчатском зарегистрировано 507 повторных толчков. Небольшая разница силы толчков в удалённых друг от друга районах свидетельствует о значительной протяжённости очага землетрясения вдоль побережья Камчатки. По мнению сейсмолога Андрея Алексеевича Никонова, значительная протяжённость зоны сильных толчков с их усилением на северном и южном флангах в сравнении с ближайшей к эпицентру областью может указывать на возникновение сильных афтершоков в этих зонах в первые минуты после основного землетрясения.

Цунами 
Землетрясение вызвало катастрофические волны цунами, которые достигли восточного побережья Камчатки и Курильских островов через 15—40 минут, в зависимости от удаленности от очага землетрясения. В различных пунктах побережья наблюдалось две или три разрушительные волны, в большинстве из них самой высокой была вторая волна. По мнению А. А. Никонова, наиболее высокие волны на северном и южном флангах зоны землетрясения могут быть связаны с отдельными цунамигенерирующими событиями, например, с крупными подводными оползнями.

Наибольший ущерб от цунами понёс город Северо-Курильск, где высота заплеска волн составила по данным геодезической съёмки 9—10 метров, а по опросу очевидцев 12—15 метров. После прохода первой волны, подошедшей к городу через 35—40 минут после землетрясения, часть убежавших от неё горожан вернулась обратно в надежде спасти имущество, что увеличило количество жертв, так как они были захвачены врасплох более сильной второй волной, подошедшей через 20 минут после первой. Третья волна была слабее, но она довершила разрушение и выбросила на берег много обломков. Город был практически полностью разрушен, уцелела лишь небольшая часть построек, расположенная на возвышенности.

Сильные колебания уровня океана 5 ноября происходили в 700-километровой зоне побережья Камчатки и Северных Курил. Самые высокие заплески волн, кроме Северо-Курильска, были отмечены по результатам геодезической съёмки в бухте Китовой на острове Парамушир (18,4 м) и в бухте Муссель на острове Онекотан (9,5—10 м), а очевидцами — на побережье Парамушира южнее Китовой бухты (14 м), а также в бухтах Пираткова (10—15 метров) и Ольга (10—13 метров) на Камчатке.

Разрушительные волны цунами наблюдались также на Гавайских островах около 13:00 4 ноября 1952 года. Атолл Мидуэй был покрыт водой примерно на метр. На других островах архипелага были разрушены лодки и пирсы, залиты пляжи и газоны, пострадали телефонные линии. В порту Гонолулу столкнулись два судна. В  на острове Гавайи волна достигла  (более ) и разрушила мост, соединявший небольшой  с побережьем.

Высокие волны наблюдались и в других областях побережья Тихого океана, в частности, в Западном Самоа, на западном побережье Канады, США (в штатах Аляска, Орегон и Калифорния), Перу и Чили. В Талькауано (Чили) высота волны достигала  (более ). Колебания уровня океана, вызванные цунами, продолжались до 5½ суток.

Размер ущерба 
По предварительной оценке заместителя начальника Управления милиции УМГБ Сахалинской области подполковника Смирнова, в Северо-Курильске погибло около 1200 человек (из 6000 населения). Разрушения и жертвы потерпели и другие населённые пункты Северных Курил, некоторые из них были разрушены полностью. Начальник Управления милиции УМГБ Сахалинской области полковник Наймушин доложил в Москву о гибели на Северных Курилах, по предварительным данным, 2336 человек.

А. А. Никонов считает эти сведения о числе погибших неполными из-за того, что в них могут быть не учтены погибшие военнослужащие и наёмные рабочие из Северной Кореи. В частности, Никонов ссылается на дневниковые записи начальника Камчатской вулканологической станции АН СССР Бориса Ивановича Пийпа, который оценил количество жертв в Северо-Курильске как 4000 человек при общем населении до катастрофы около 15000 человек. На Камчатке, по данным второго секретаря обкома КПСС, погибло 200 человек и неизвестное число людей пропало без вести. По некоторым из современных оценок, количество погибших в результате цунами могло достигать 14000 человек.

Материальный ущерб от цунами в СССР был оценён в 285 млн рублей (в ценах 1952 года), но по мнению Никонова в эту сумму не включён ущерб имуществу военных частей и косвенные убытки: расходы на спасательные работы, эвакуацию и размещение населения и тому подобные.

На Гавайских островах человеческих жертв от цунами не было, погибло 6 голов крупного рогатого скота, материальный ущерб в ценах 1952 года составил 0,8—1 млн долларов.

Последующие события 
На Северных Курилах была проведена спасательная операция при помощи самолётов и всех доступных судов. В ликвидации последствий цунами на острове Шумшу принимал участие будущий писатель-фантаст Аркадий Стругацкий, служивший в то время на Дальнем Востоке военным переводчиком. Большинство населения пострадавших островов было эвакуировано. Согласно докладу полковника Наймушина, в Приморье было перевезено 26960 человек, в том числе в период с 12 по 21 ноября 7802 человека, включая 1358 северокорейских рабочих. Гражданские лица были отправлены во Владивосток и Находку, военные — в Корсаков и Петропавловск-Камчатский. Пострадавшие получили единовременную денежную помощь. Часть бывших жителей Северо-Курильска перебралась на Сахалин, где они могли получить льготные ссуды на восстановление хозяйства и обустройство, а также бесплатные стройматериалы. Население Северо-Курильского района уменьшилось в несколько раз и вернулось к прежнему уровню только в 1957 году.

Восстановление рыбной промышленности в Северо-Курильске столкнулось со значительными трудностями, в результате чего в 1955 году было ликвидировано Управление Курильского рыбопромышленного треста, а входившие в него предприятия подверглись реорганизации.

Северо-Курильск был отстроен заново на возвышенности, но при этом оказался в опасной зоне, подверженной грязевым потокам при извержениях вулкана Эбеко.

Именно после этой катастрофы правительство СССР приняло решение о создании в стране системы предупреждения о цунами.

Отражение в культуре 
По мнению профессора кафедры русского языка и литературы СахГУ Елены Иконниковой, Северо-Курильское цунами легло в основу сюжета художественного фильма «Внимание, цунами!», выпущенного Одесской киностудией в 1969 году. Владимир Высоцкий написал для этого фильма две песни, однако одна из них, известная под названиями «Пословица звучит витиевато…» или «Цунами», в фильм не вошла.

Память 
В Северо-Курильске в память о жертвах цунами установлены: памятная стена с известными именами погибших, памятные знаки на двух братских могилах жертв цунами, камень с памятной табличкой в порту.

См. также 
 Землетрясения на Камчатке

Комментарии

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Землетрясения в СССР
Курильские острова
Цунами
События 5 ноября
1952 год в России
Цензура в СССР
Землетрясения на Камчатке
Ноябрь 1952 года